

Persone

Politici 
John W. Carter (1792-1850) -- politico statunitense e della Carolina del Sud
John Carter (n. 1941) – politico statunitense e deputato del Texas
 John William Carter (n. 1947) – politico statunitense e figlio di Jimmy Carter
 John Carter (n. 1950) – politico neozelandese

Altri 
 John Carpenter Carter (1837-1864) – generale confederato nella guerra civile americana
 John Carter – detto il "Re di Prussia", pirata operante al largo di Prussia Cove, Cornovaglia
 John Carter (1882-1944) – ufficiale della London Metropolitan Police dal 1938 al 1940
 John Carter (1928-1991) – musicista jazz statunitense
 John Carter (n. 1942) – cantautore britannico
 John Carter (n. 1927) – attore statunitense
 John Carter (1942-2000) – fondatore della Carter's Steam Fair
 John Carter – montatore cinematografico statunitense

Personaggi immaginari 
 John Carter di Marte – personaggio di un classico ciclo della fantascienza di Edgar Rice Burroughs
 John Carter – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea
 John Carter – personaggio della serie televisiva La casa nella prateria

Altro 
 John Carter – film del 2012 diretto da Andrew Stanton